AHJ steht für:
 AHJ, EP (2013) von Albert Hammond junior
 Hongyuan Airport (IATA-Code), Flughafen im Kreis Hongyuan, Verwaltungsgebiet des Autonomen Bezirks Ngawa der Tibeter und Qiang im Norden der Provinz Sichuan, China
 American Heart Journal
 American Headset Jack, US-amerikanischer Klinkenstecker-Standard (CTIA)
 Bahnstrecke Aalborg–Hadsund

Abkürzung